I'm with You може значити:

 «I'm with You» — альбом гурту «Red Hot Chili Peppers».
 I'm with You Tour — тур у підтримку альбому.
 «I'm with You» — пісня Авріл Лавінь.